Гера́симов — поширене російське прізвище. Жіноча форма — Герасимова. Походить від імені Герасим.

Відомі носії 
 Герасимов Вадим Анатолійович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Валерій Васильович — російський військовий, генерал армії. Начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації — перший заступник міністра оборони Російської Федерації під час російської збройної агресії проти України.
 Герасимов Віктор  — український поет-пісняр.
 Герасимов Віталій Петрович (1977—2022) — російський воєначальник, генерал-майор, начальник штабу, перший заступник командувача 41-ї загальновійськової армії Росії.
 Герасимов Володимир Дмитрович — повний кавалер ордена Слави.
 Герасимов Володимир Іванович — радянський кінорежисер, сценарист.
 Герасимов Володимир Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Євген Васильвич — радянський хокеїст. Восьмиразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту.
 Герасимов Євген Володимирович — радянський і російський актор театру і кіно, каскадер, кінорежисер, політичний і громадський діяч ; народний артист Російської Федерації (1994).
 Герасимов Іван Олександрович (1921—2008) — генерал армії, депутат ВР України, Герой України.
 Герасимов Іван Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Інокентій Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Микола Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Михайло Олександрович — радянський вчений в області виноробства.
 Герасимов Михайло Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Михайло Михайлович — російський антрополог, історик-археолог та скульптор.
 Герасимов Олег Васильович (1972—2022) — прапорщик служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Герасимов Олексій Олександрович  (1909—1989) — радянський і український кінооператор.
 Герасимов Пилип Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Сергій Аполлінарійович — радянський кінорежисер, Герой Соціалістичної Праці.
 Герасимов Сергій Володимирович — російський художник.
 Герасимов Сергій Герасимович — повний кавалер ордена Слави.
 Герасимов Сергій Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Герасимов Сергій Іванович — повний кавалер ордена Слави.
 Герасимов Сергій Олександрович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Герасимов — справжнє прізвище російського актора Ераста Гаріна.

 Герасимова Вікторія Олександрівна — російська актриса кіно і рекламних роликів.
 Герасимова-Персидська Ніна Олександрівна — українська музикознавець.
 Герасимова Таліна Вікторівна — український лікарка-гінеколог.
 Герасимова Христина Вікторівна — українська співачка.